Ахмед Гаджиев: Гаджиев, Ахмед Гаджиевич (род. 1990) — российский спортсмен, самбист.
 Гаджиев, Ахмед Джевдет Исмаил оглы (1917—2002) — азербайджанский и советский композитор.